La route 17 désigne notamment :

Amérique du Nord

Canada 
 la route 17 située à la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan ;
 la route 17  reliant St-Léonard à Tide Head au Nouveau-Brunswick ;
 la route 17 reliant Arnprior à Winnipeg en Ontario ;

États-Unis 
 17-Mile Drive, route touristique en Californie ;
 U.S. Route 17, autoroute reliant la Floride à la Virginie ;
 Interstate 17, autoroute inter-états en Arizona.

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 17

Uruguay 
 Route 17

Europe

Allemagne 
 la route fédérale 17.

Lituanie 
 la route magistrale 17.

Serbie 
 la route magistrale 17.

Suisse 
 la route principale 17.

Voir aussi 
 
 
 Route européenne 17
 Route européenne 017